Морський окунь — назва кількох видів риб, такосономічно не пов'язаних одна з одною:

 Морський окунь чорний (Centropristis striata), родина Serranidae, ареал — східне узбережжя США
 Морський окунь білий (Cynoscion nobilis), родина Sciaenidae, ареал — тихоокеанське узбережжя Центральної та Південної Америки
 Морський окунь гігантський (Stereolepsis gigas), родина Polyprionidae, ареал — узбережжя Каліфорнії
 Морський окунь чилійський, або іклач патагонський (Dissostichus eleginoides), родина Nototheniidae
 Морський окунь європейський, або лаврак (Dicentrarchus labrax), родина Moronidae
 Морський окунь картопляний, або групер картопляний (Epinephelus tukula), родина Serranidae, велика рифова риба Індійського та Тихого океанів